Чемпионат Европы по кёрлингу среди смешанных команд 2012 года проводился в городе Эрзурум (Турция) c 30 сентября по 6 октября. Турнир проводился в 8-й раз.

В турнире приняло участие 24 национальных сборных смешанных команды (составленных из двух мужчин и двух женщин).

Чемпионом стала (4-й раз в своей истории) сборная Шотландии, победившая в финале сборную Швеции. Бронзовые медали завоевала сборная Финляндии, победившая в матче за 3-е место сборную Австрии.

Впервые в чемпионате приняла участие сборная Словении.

Формат соревнований 
Команды разбиваются на 3 группы (A, B, C) по 8 команд, где играют друг с другом по круговой системе в один круг. Занявшие 1-е места и 2-е места в группах выходят в четвертьфиналы плей-офф напрямую; также в четвертьфиналы плей-офф выходят лучшие две из трёх команд, занявших в группах 3-е места. Эти восемь команд играют по олимпийской системе в четвертьфиналах, полуфиналах, затем победители полуфиналов в финале разыгрывают 1-е и 2-е места, проигравшие в полуфиналах разыгрывают между собой 3-е и 4-е места.

Результаты соревнований

Групповой этап

Группа A 

  Проходят в плей-офф.

Группа B 

  Проходят в плей-офф.

Группа C 

  Проходят в плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания 

2012
Международные соревнования по кёрлингу в Турции
Спорт в Турции в 2012 году
2012 год в кёрлинге
кёрлинг
Международные спортивные соревнования в Эрзуруме
Сентябрь 2012 года
Октябрь 2012 года
Чемпионаты Европы в Турции